Verhaegen ist der Familienname folgender Personen:
 August Verhaegen (* 1941), belgischer Radrennfahrer
 Benoît Verhaegen (1929–2009), belgischer Historiker
 Pé Verhaegen (1902–1958), belgischer Radrennfahrer 

Sonstiges:
 Mount Verhaegen, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Verhagen